Charlottenburg steht für folgende geographischen Objekte:

in Berlin:
 Berlin-Charlottenburg, Ortsteil des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, früher Großstadt
 Berlin-Charlottenburg-Nord, Ortsteil im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
 Bezirk Charlottenburg, Teil des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf, früher Bezirk
 Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Bezirk
 Bahnhof Berlin-Charlottenburg, Bahnhof
 Schloss Charlottenburg, Schloss in Berlin-Charlottenburg

Sonstige:
 Charlottenburg, deutscher Name von Smolnoje, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Charlottenburg (Banat), Dorf im Banat, Rumänien
 Charlottenburg (Eisenach), Schloss in Eisenach

Siehe auch: 
 Charlottenburger, Tuch von Wandergesellen
 Schloss Charlottenborg, Schloss in Kopenhagen
 Charlottenberg (Begriffsklärung)